

Patronyme
 Barthélemy Pitrot (1696-1752), acteur français
 Antoine Pitrot (1727 - après 1792), danseur français, fils du précédent
 Jean-Baptiste Pitrot (1729-1809), danseur français, frère du précédent
 Jeanne-Louise-Élisabeth Pitrot-Verteuil, actrice française
  Pitrot de Lancy, actrice française
 Marie-Rose Pitrot, mère de Mademoiselle Lange, actrice française
 Pitrot (17??-18??), dessinateur et acteur français

Homonymie de patronyme